Селонже () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Дижон. Население кантона на 2006 год составляло 3785 человек.

Код INSEE кантона — 2132. Всего в кантон Селонже входят 8 коммун, из них главной коммуной является Селонже.

Коммуны кантона 

 Буснуа — население 127 чел.
 Шазёй — население 223 чел.
 Фонсгрив — население 156 чел.
 Орвиль — население 202 чел.
 Сакне — население 263 чел.
 Селонже — население 2267 чел.
 Вернуа-ле-Вевр — население 185 чел.
 Верон — население 362 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор